Adolf Baum
 Adolf Baum (Heer)
 Bernie Baum
 Heinz Baum
 Karin Villen Baum
 L. Frank Baum
 Martin Baum
 Martin Baum (agente de talentos)
 Otto Baum
 Vicki Baum
 William Wakefield Baum
 Força-tarefa Baum

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões
Sobrenomes judaicos